Als Förderleistung wird der zeitliche Durchsatz verschiedener Fördermittel bezeichnet:
 Förderleistung von Aufzugsanlagen
 Förderleistung (Bergbau),
 Förderleistung einer Pumpe, siehe Nennförderleistung.